

Italia

Chiese

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Santa Cristina a Bologna
 Chiesa di Santa Cristina a Cesena
 Chiesa di Santa Cristina a Parma

Lombardia 
 Chiesa di Santa Cristina a Milano, demolita

Molise 
Chiesa di Santa Cristina a Sepino

Piemonte 
 Chiesa di Santa Cristina a Torino

Sicilia 
Chiesa di Santa Cristina la Vetere a Palermo

Toscana 
 Chiesa di Santa Cristina a Chiani ad Arezzo
 Chiesa di Santa Cristina ad Avane, frazione di Vecchiano
 Chiesa di Santa Cristina a Catugnano, frazione di Montale
 Chiesa di Santa Cristina a Montefiridolfi, frazione di San Casciano in Val di Pesa
 Chiesa di Santa Cristina a Pagnana
 Chiesa di Santa Cristina a Pàncole, località di Greve in Chianti
 Chiesa di Santa Cristina a Pontremoli
 Chiesa di Santa Cristina a Pimonte a Prato
 Chiesa di Santa Cristina a Pisa
 Chiesa di Santa Cristina a Papiano a Stia

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Santa Cristina a Folgaria
 Chiesa di Santa Cristina e Sant'Antonio Abate a Santa Cristina Valgardena

Veneto 
 Chiesa di Santa Cristina a Granze
 Chiesa di Santa Cristina Vergine e Martire del Tiverone a Santa Cristina di Quinto di Treviso

Pievi 
Pieve di Santa Cristina a Ligliano a Castellina in Chianti
Pieve di Santa Cristina (Semproniano)  a Rocchette di Fazio nel comune di Semproniano

Spagna 
 Chiesa di Santa Cristina a Lena (Asturie, Spagna)